Чемпионат Европы по борьбе среди кадетов 2008 года проводился с 24 по 29 июня в латвийском городе Даугавпилс.

Рейтинг команд

Результаты соревнований

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Женская борьба

Ссылки 
 Результаты соревнований у борцов в греко-римском стиле
 Результаты соревнований у женщин
 Результаты соревнований у борцов в вольном стиле

Чемпионаты Европы по борьбе среди кадетов
Спорт в Даугавпилсе
Июнь 2008 года
Спорт в Латвии в 2008 году
Чемпионаты Европы в Латвии
борьба